

Географічний термін 
 Гиртоп (географія)

Гиртоп — село, Григоріопольський район, 
 Гиртоп — село, Кантемірський район
 Гиртоп — село, Леовський район
 Гиртоп — село, Тараклійський район
 Гиртоп — село, Фалештський район
 Гиртоп — село, Чимішлійський район